Il tabellone singolare del Knokke Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Marcos Górriz (tds n. 3). In finale ha sconfitto Josef Čihák con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-1.

Teste di serie

  Fabrice Santoro (primo turno)
  Thierry Tulasne (primo turno)
  Marcos Górriz (campione)
  Steve Guy (secondo turno)

  Andrej Ol'chovskij (primo turno)
  Christian Geyer (secondo turno)
  Dmitrij Poljakov (primo turno)
  Éric Winogradsky (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Knokke Challenger 1990